Enrico Piretti (1911-1993) – liutaio italiano
 Ferdinando Piretti (XVII secolo – XVIII secolo) – matematico italiano